Didier-Roland Tabuteau (né en 1958), conseiller d'État français ;
 Fletcher Tabuteau (né en 1974), homme politique néo-zélandais ;
 Marcel Tabuteau (1887–1966), hautboïste français, considéré comme le fondateur de l'école américaine du hautbois ;
 Maurice Tabuteau (1884-1976), pionnier français de l'aviation.